Korkiatluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korkiatluodot (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Korkiatluodot (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar